«Выкрута́сы» — название художественных фильмов.

 «Выкрутасы» — советский мультфильм 1987 года.
 «Выкрутасы» — российский комедийный кинофильм 2011 года.